Schneiderloch steht für:
 eine Karsthöhle bei Wiesenttal in Oberfranken, siehe Muschelquelle#Schneiderloch
 eine kleine Höhle beim Kuhstall (Sächsische Schweiz)